Монторо () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Кордова
 Монторо () — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія,  провінція Авелліно